Батюто:

 Батюто, Анатолий Иванович (1920—1991) — советский литературовед.
 Батюто, Павел Иосифович (род. 1969) — советский и белорусский футболист и тренер.